Iowa — другий студійний альбом американського метал-гурту Slipknot, випущений 28 серпня, 2001 року лейблом Roadrunner Records.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Slipknot
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми
Серпень 2001
Події 28 серпня